Barč je lahko:
 Barč (mesto)
 Barč (reka)